La prova d'1 metre trampolí masculí del Campionat Europeu de Salts de 2015 es va disputar a Rostock el dia 10 de juny.

Resultats 
 Finalista

Referències 

1 metre trampolí masculí